Buchrain ist der Ortsname von

 Buchrain LU, Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz
 Buchrain (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Offenbach-Buchrain, Stadtteil der hessischen Großstadt Offenbach am Main
 Buchrain (Riekofen), Ortsteil der Gemeinde Riekofen, Landkreis Regensburg, Bayern

Buchrain ist der Name folgender Berge
 Buchrain (Ohlstadt), 1456 m, bei Ohlstadt in den Walchenseebergen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern